Марія Каневська (; 27 травня 1911 — 11 грудня 2005) — польська актриса театру і кіно, кінорежисерка, режисерка телеспектаклів, режисерка дубляжу, сценаристка.
 Владислава Каневська, Владислава Дмитрівна Каневська, Лада Каневська (6 червня 1969 — 14 квітня 2022) — українська громадська діячка.

жіночі форми прізвищ